Detroit Electric — бренд автомобилей, производимых компанией Anderson Electric Car Company в Детройте, штат Мичиган с 1907 по 1939 годы. С 1884 до 1911 года компания была известна под названием Anderson Carriage Company.

XX век 
Компания начала производство электромобилей в 1907 году. В начальном варианте на электромобиль устанавливали свинцово-кислотные аккумуляторы. С 1911 по 1916 годы за дополнительную плату в $600 можно было установить железо-никелевый аккумулятор Эдисона. Электромобиль на одной зарядке аккумуляторов мог проехать 130 км, хотя на испытаниях в Детройте был достигнут результат 340,1 км. Электромобиль развивал максимальную скорость 32 км/ч., что было достаточно для эксплуатации в городах начала XX века.

Основными покупателями электромобиля Detroit Electric были женщины, так как для запуска автомобиля с двигателем внутреннего сгорания требовалось прилагать большие физические усилия.

Максимум продаж компании пришёлся на 1910-е годы, когда ежегодно продавалось 1000—2000 электромобилей. Хорошим продажам способствовала высокая цена на бензин во время Первой мировой войны.

В 1920 году компания разделила бизнесы по производству кузовов и электрических компонентов, и название компании изменилось на «The Detroit Electric Car Company».

В 1920-е годы продажи компании упали из-за снижения цен на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Компания продолжала производить электромобили до Великой депрессии, начавшейся в 1929 году. Компания пыталась обанкротиться, но была поглощена и продолжала производство по заказам. Заказов было мало — производились единичные экземпляры.

Электромобилями Detroit Electrics владели: Томас Эдисон, Джон Рокфеллер, Клара Форд — жена Генри Форда.

XXI век 
В 2008 году компании Zap (США) и Youngman (Китай) создали совместное предприятие Detroit Electric. Партнёры планируют произвести небольшую серию электромобилей, и к 2010 году организовать серийное производство.

Компания планирует производить 12-метровые электрические автобусы и 2-местные седаны.

В июне 2009 года Detroit Electric заключило стратегическое соглашение с китайским автопроизводителем Dongfeng Motor Corporation о совместной разработке электромобилей в Китае. Detroit Electric планирует в 2010 году продать 45 тысяч электромобилей, а к 2012 году увеличить производство до 270 тысяч в год.

В апреле 2013 года компания объявила о выпуске ограниченной серией 2-местного электромобиля SP:01.

Галерея

См. также 
 Электромобиль
 ZAP Xebra

Примечания

Ссылки 
 совместное предприятие Detroit Electric
 Старинный электромобиль Detroit Electric станет прототипом нового 18 марта 2008

Электромобили США
Электромобили по алфавиту
Автомобилестроительные компании США
Исчезнувшие компании США